Greensburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Greensburg (Indiana)
Greensburg (Kansas)
Greensburg (Kentucky)
Greensburg (Louisiana)
Greensburg (Pennsylvania)
South Greensburg
Southwest Greensburg